A competição de florete individual feminino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputada em 10 de agosto na Arena Carioca 3. Inna Deriglazova venceu a disputa final contra a italiana Elisa Di Francisca para conquistar a medalha de ouro.

Medalhistas

Resultados

Fase final

| RD2-score03=14
| RD2-seed04 =
| RD2-team04 =
| RD2-score04=9
| RD2-seed05 =
| RD2-team05 =
| RD2-score05=9
| RD2-seed06 =
| RD2-team06 ={{FlagIOCathlete|Liu Yongshi|CHN|Verão de 2016}}
| RD2-score06=15
| RD2-seed07 =
| RD2-team07 =
| RD2-score07=3
| RD2-seed08 =
| RD2-team08 ={{FlagIOCathlete|Lee Kiefer|USA|Verão de 2016}}
| RD2-score08=15

| RD3-seed01 =
| RD3-team01 ={{FlagIOCathlete|Elisa Di Francisca|ITA|Verão de 2016}}
| RD3-score01=15
| RD3-seed02 =
| RD3-team02 =
| RD3-score02=6
| RD3-seed03 =
| RD3-team03 ={{FlagIOCathlete|Liu Yongshi|CHN|Verão de 2016}}
| RD3-score03=15
| RD3-seed04 =
| RD3-team04 =
| RD3-score04=9

| RD4-seed01 =
| RD4-team01 =

Chave inferior
Seção 3
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final
| team-width=170
| score-width=25
| RD1-seed03 =
| RD1-team03 =
| RD1-score03=0
| RD1-seed04 =
| RD1-team04 ={{FlagIOCathlete|Taís Rochel|BRA|Verão de 2016}}
| RD1-score04=15

| RD2-seed01 =
| RD2-team01 ={{FlagIOCathlete|Aida Shanayeva|RUS|Verão de 2016}}
| RD2-score01=15
| RD2-seed02 =
| RD2-team02 =
| RD2-score02=13
| RD2-seed03 =
| RD2-team03 =
| RD2-score03=8
| RD2-seed04 =
| RD2-team04 ={{FlagIOCathlete|Jeon Hee-sook|KOR|Verão de 2016}}
| RD2-score04=10
| RD2-seed05 =
| RD2-team05 ={{FlagIOCathlete|Le Huilin|CHN|Verão de 2016}}
| RD2-score05=15
| RD2-seed06 =
| RD2-team06 =
| RD2-score06=4
| RD2-seed07 =
| RD2-team07 =
| RD2-score07=6
| RD2-seed08 =
| RD2-team08 ={{FlagIOCathlete|Ysaora Thibus|FRA|Verão de 2016}}
| RD2-score08=15

| RD3-seed01 =
| RD3-team01 ={{FlagIOCathlete|Aida Shanayeva|RUS|Verão de 2016}}
| RD3-score01=15
| RD3-seed02 =
| RD3-team02 =
| RD3-score02=11
| RD3-seed03 =
| RD3-team03 =
| RD3-score03=13
| RD3-seed04 =
| RD3-team04 ={{FlagIOCathlete|Ysaora Thibus|FRA|Verão de 2016}}
| RD3-score04=15

| RD4-seed01 =
| RD4-team01 =

Seção 4
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final
| team-width=170
| score-width=25
| RD1-seed13 =
| RD1-team13 ={{FlagIOCathlete|Ana Beatriz Bulcão|BRA|Verão de 2016}}
| RD1-score13=15
| RD1-seed14 =
| RD1-team14 =
| RD1-score14=12

| RD2-seed01 =
| RD2-team01 ={{FlagIOCathlete|Nzingha Prescod|USA|Verão de 2016}}
| RD2-score01=15
| RD2-seed02 =
| RD2-team02 =
| RD2-score02=9
| RD2-seed03 =
| RD2-team03 =
| RD2-score03=9
| RD2-seed04 =
| RD2-team04 ={{FlagIOCathlete|Astrid Guyart|FRA|Verão de 2016}}
| RD2-score04=15
| RD2-seed05 =
| RD2-team05 ={{FlagIOCathlete|Aida Mohamed|HUN|Verão de 2016}}
| RD2-score05=15
| RD2-seed06 =
| RD2-team06 =
| RD2-score06=12
| RD2-seed07 =
| RD2-team07 =
| RD2-score07=6
| RD2-seed08 =
| RD2-team08 ={{FlagIOCathlete|Inna Deriglazova|RUS|Verão de 2016}}
| RD2-score08=15

| RD3-seed01 =
| RD3-team01 =
| RD3-score01=11
| RD3-seed02 =
| RD3-team02 ={{FlagIOCathlete|Astrid Guyart|FRA|Verão de 2016}}
| RD3-score02=14
| RD3-seed03 =
| RD3-team03 =
| RD3-score03=6
| RD3-seed04 =
| RD3-team04 ={{FlagIOCathlete|Inna Deriglazova|RUS|Verão de 2016}}
| RD3-score04='''15

| RD4-seed01 =
| RD4-team01 =
| RD4-score01=6
| RD4-seed02 =
| RD4-team02 =

Florete individual feminino